Une lettre, du latin littera (même sens), est originellement un signe graphique utilisé pour transcrire une langue dans un système d'écriture, l'ensemble des lettres formant  un alphabet. Par extension, une lettre est aussi un texte destiné à un ou plusieurs destinataires précis.

Sciences et techniques 
 En biologie, plus particulièrement en génétique, on qualifie souvent de « lettres » les nucléosides constitutifs d'un ADN ou d'un ARN.

Sciences humaines et sociales

Droit 
 Une lettre de créance est un document officiel d'accréditation d'un ambassadeur.
 Une lettre de crédit est un engagement de paiement.
 Une  est un document dans lequel est déclarée l'intention de passer un contrat, de conclure un accord ultérieur.

Histoire 
 Sous l'Ancien Régime en France, une lettre de cachet est une lettre servant à la transmission d’un ordre du roi.
 Une lettre patente est un texte par lequel le roi rend public et opposable à tous un droit, un état, un statut ou un privilège.
 Une lettre de marque est une lettre patente que l'État délivre, en temps de guerre, au capitaine d'un navire.

Culture et société

Éducation 
 Dans l'enseignement supérieur, les lettres sont les disciplines académiques d'étude de la condition humaine (littérature, philosophie, histoire).

Littérature 
 Les Lettres sont un genre littéraire dans lequel un ouvrage est une correspondance ou un échange de correspondances, réelles ou fictives.

Œuvres 

  ;
  ;
 La Treizième Lettre, un film américain réalisé par Otto Preminger (1951).

Vie courante 
 Pour la poste, une lettre est un type d'objet à convoyer.
 Le  est un format de papier.
 Un pèse-lettre est une type de balance servant notamment à peser les lettres.

Toponyme 
 Mesnil-Lettre est une commune de l'Aube (région Grand Est, France).